Kalaj bromid se može odnositi na:

Kalaj(II) bromid, -{SnBr2}-
Kalaj(IV) bromid, -{SnBr4}-